Boniface de Challant peut faire référence à :
 Boniface de Challant (), évêque de Sion.
 Boniface de Challant (), évêque d'Aoste.
 Boniface  de Challant (), seigneur et maréchal de Savoie.
 Boniface II de Challant, fils du précédent, fondateur de la lignée des barons de Fénis.